Baccini ist der Name folgender Personen:

Ida Baccini (1850–1911), italienische Schriftstellerin und Journalistin
Peter Baccini (* 1939), Schweizer Naturwissenschaftler